Чемпионат мира по баскетболу 2006 года проводился в Японии с 19 августа по 3 сентября. Япония квалифицировалась как страна-хозяйка. Италия, Пуэрто-Рико, Сербия и Черногория, Турция получили от ФИБА уайлд-кард. Аргентина попала на чемпионат как олимпийский чемпион 2004 года. Остальные 18 команд проходили отборочные соревнования (6 из Европы, 4 из Америки, по 3 из Азии и Африки и 2 из Океании). Чемпионом мира впервые в своей истории стала сборная Испании.

Команды 
Жеребьёвка была проведена 15 января 2006 года в Токио.

Города и стадионы

Первый этап

Группа A 

19 августа 2006

20 августа 2006

21 августа 2006

23 августа 2006

24 августа 2006

Группа B 

19 августа 2006

20 августа 2006

21 августа 2006

23 августа 2006

24 августа 2006

Группа C 

19 августа 2006

20 августа 2006

22 августа 2006

23 августа 2006

24 августа 2006

Группа D 

19 августа 2006

20 августа 2006

22 августа 2006

23 августа 2006

24 августа 2006

Плей-офф

Игры за 1-4-е места

Игры за 5-8-е места

Чемпион

Места

Символическая сборная турнира 
  Пау Газоль (признан самым ценным игроком турнира)
  Хорхе Гарбахоса
  Кармело Энтони
  Эмануэль Жинобили
  Теодорос Папалукас

Ссылки 
 Чемпионат мира 2006 года на сайте ФИБА

Баскетбол
Баскетбол
2006 год в баскетболе
Чемпионаты мира по баскетболу
Баскетбол
Баскетбол
Баскетбол
Чемпионаты мира в Японии